Уејапа има више значења:

 Уејапа (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Уејапа (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику